Gerona puede referirse:
 En geografía, a:

Gerona, ciudad de Cataluña, España;
 Provincia de Gerona, provincia de Cataluña, España, cuya capital es la ciudad homónima;
 Nueva Gerona, capital de la municipalidad especial de Isla de la Juventud, Cuba;
 Gerona, municipio de la provincia de Tarlac, Filipinas;
 Gerona, localidad de Maldonado, Uruguay.

 Literatura:

Gerona (Episodio nacional), uno de los Episodios Nacionales;
 Gerona (obra de teatro), obra de teatro de Benito Pérez Galdós, basada en el episodio nacional homónimo.

 Misceláneo:

Río Girona, río de la provincia de Alicante, España;
 Príncipe de Gerona, título nobiliario correspondiente al heredero de la Corona de Aragón;
 Condado de Gerona, condados que se constituyó al sur de los Pirineos después de la conquista de los francos;
 Gerona (Star Wars), planeta ficticio, creado en la saga de Star Wars (La guerra de las Galaxias), ubicado dentro del sistema planetario Elrood;
 La Girona, un barco de la Armada Invencible;
 Gerona (1864), un barco de la Armada Española.